Adam Levy (ur. 1966) – amerykański muzyk jazzowy
 Adam Levy (ur. 1970) – brytyjski aktor